Джиш (; Гуш Халав; Гуш-Халаб, , буквально «жирная глыба земли»; греч. Гискала) — местный совет в северном округе Израиля. Его площадь составляет 6 916 дунамов. Единственная деревня в Израиле, большинство в которой — марониты.

Во времена второго храма еврейский посёлок Гуш-Халав был важным центром восставших. Арабское название Эль-Джиш является вариантом древнего ивритского названия Гуш Халав.

История 
В древнем еврейском городе Гуш-Халабе (Гискале) производилось большое количество качественного масла, являвшегося главным предметом торговли; а также очень хороший шёлк-сырец (полуфабрикат шёлка). Этот город считался очень древней крепостью.

К началу XX века сохранялись развалины древней синагоги. Как в близком Мероне, так и в Гуш-Халабе показывали гробницы многих знаменитых мужей библейской и таннаитской эпох; эти могилы, начиная со Средних веков, были местом паломничества не только для евреев, но и для мусульман.

Население 

Ежегодный прирост населения — 0,7 %.

41,7 % учеников получают аттестат зрелости.

Средняя зарплата на 2007 год — 5 280 шекелей.

Примечания

Ссылки 

Арабские населённые пункты Израиля